Aethioppia är ett släkte av kvalster. Aethioppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Aethioppia